Název Babčice má více sídel:
 Babčice (Struhařov) – část obce Struhařov v okrese Benešov
 Babčice (Vodice) – část obce Vodice v okrese Tábor